Клепиков, Юрий: